Shorty () — многозначный термин:
 Прозвище баскетолиста Гордона Карпентера.
 Прозвище танцора .
 Прозвище тромбониста Троя Эндрюса.
 Shorty Awards — премия, которой награждаются лучшие видео в социальных сетях.
 Песня с альбома Wrld on Drugs рэперов Фьючера и Juice WRLD.